Saint-Pierre-le-Vieux (Lozère), municipi del departament francès del Losera (regió d'Occitània, França)
 Saint-Pierre-le-Vieux (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Saint-Pierre-le-Vieux (Sena Marítim), municipi al departament de Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Saint-Pierre-le-Vieux (Vendée), municipi al departament de Vendée (regió de País del Loira, França)